Грейс Элизабет Дейли (; родилась 26 июня 1978 года в Майами, штат Флорида, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2000 года в первом раунде под общим пятым номером командой «Миннесота Линкс». Играла на позиции разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Грейс Дейли родилась 26 июня 1978 года в городе Майами (штат Флорида), а выросла в городе Окала (штат Флорида), где посещала среднюю школу Лейк-Уир, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте tulanegreenwave.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки «Хьюстон Кометс»
Игроки ЖБК «Витербо»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Мондвиль»
Игроки ЖБК УСК
Игроки ЖБК «Лат-Монпелье»
Игроки БК «Надежда» Оренбург